Best – miejscowość w Holandii
 Best – film biograficzny o George'u Beście
 Best – spółka akcyjna notowana na GPW
 Best – album Boys
 Best – album Rogera Taylora
 Best (zespół) – zespół grający Disco Polo od 1999. Obecna nazwa zespołu została przyjęta w 2011 roku.
Osoby:
 Pete Best – perkusista The Beatles
 Calum Best – irlandzki model
 Werner Best – zbrodniarz hitlerowski
 George Best – piłkarz północnoirlandzki
 Paul Best – amerykański profesor
 Richard Best – amerykański pilot, dowódca eskadry bombowców nurkujących VB-6 lotniskowca USS „Enterprise” (CV-6) podczas bitwy pod Midway

Zobacz też 
 BEST – organizacja studencka
 Stowarzyszenie Studentów BEST – grupa organizacji BEST w Warszawie
 BEST Engineering Competition – konkurs inżynierski
 Best Film – dystrybutor filmów